Haltiner ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Haltiner (* 1948), Schweizer Bankmanager
 Fred Haltiner (1936–1973), Schweizer Schauspieler
 Johann Jakob Haltiner (1728–1800), Schweizer Baumeister
 Karl W. Haltiner (* 1946), Schweizer Soziologe